Südarmee bezeichnet folgende militärische Großverbände:

 Südarmee (Deutsches Kaiserreich)
 Südarmee (Japanisches Kaiserreich)
 Südarmee (Deutsch-Französischer Krieg)
 Südarmee (Russland) – im März 1916 wurde Alexei Brussilow ihr neuer Oberbefehlshaber